Џенифер Лав Хјуит () је америчка глумица и певачица, рођена 21. фебруара 1979. године на Вакоу (Тексас).

Филмографија

Филмови 

|-
| 2006. || || -{Delgo}- || ||
|-
| 2006. || || -{Garfield's A Tale of Two Kitties}- || ||
|-
| 2004. || || -{The Truth About Love}- || ||
|-
| 2004. || || -{Garfield: The Movie}- || ||
|-
| 2004. || || -{If Only}- || ||
|-
| 2002. || || -{The Tuxedo}- || ||
|-
| 2002. || Звонар Богородичине цркве 2 || -{The Hunchback of Notre Dame II}- || Мадлен (глас) ||
|-
| 2001. || || -{The Adventures of Tom Thumb & Thumbelina}- || ||
|-
| 2001. || || -{The Devil and Daniel Webster}- || ||
|-
| 2001. || Клопка за мушкарце || -{Heartbreakers}- || Пејџ Конерс ||
|-
| 1999. || || -{The Suburbans}- || ||
|-
| 1998. || || -{Zoomates}- || ||
|-
| 1998. || || -{Can't Hardly Wait}- || ||
|-
| 1998. || Још увек знам шта сте радили прошлог лета || -{I Still Know What You Did Last Summer}- ||Џули Џејмс ||
|-
| 1998. || || -{Telling You}- || ||
|-
| 1997. || Знам шта сте радили прошлог лета || -{I Know What You Did Last Summer}- ||Џули Џејмс ||
|-
| 1997. || || -{Trojan War}- || ||
|-
| 1996. || || -{House Arrest}- || ||
|-
| 1993. || || -{Sister Act 2}- || ||
|-
| 1993. || || -{Little Miss Millions}- || ||
|-
| 1992. || || -{Munchie}- || ||
|}

Телевизијски посао 

|-
| 2005. || Шапат духова || -{Ghost Whisperer}- || Мелинда Гордон ||
|-
| 2005. || Исповести хохштаплерке из крем друштва || -{Confessions of a Sociopathic Social Climber}- || ||
|-
| 2000. || || -{The Audrey Hepburn Story}- || ||
|-
| 1999. || || -{Time of Your Life}- || ||
|-
| 1995-99 || || -{Party of Five}- || ||
|-
| 1994–95 || || McKenna
|-
| 1994. || || -{Byrds of Paradise}- || ||
|-
| || Shaky Ground (1992–93)
|-
| || Kids Incorporated (1989–91)
|}

Дискографија

Албуми 

|-
| 1992. || -{Love Songs}- || пуштен само у Јапану
|-
| 1995. || -{Let's Go Bang}- ||
|-
| 1996. || -{Jennifer Love Hewitt}- ||
|-
| 2002. || -{BareNaked}- ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Америчке певачице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа